Das Indonesian Masters 2023 im Badminton fand vom 24. bis zum 29. Januar 2023 im Istora Gelora Bung Karno in Jakarta statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Loh Kean Yew (2. Runde)
 Jonatan Christie (Champion)
 Anthony Ginting (2. Runde)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Lakshya Sen (Viertelfinale)
 H. S. Prannoy (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
 Chen Yufei (zurückgezogen)
 An Se-young (Champion)
 He Bingjiao (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Wang Zhiyi (Halbfinale)
 Carolina Marín (Finale)
 Han Yue (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
 Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Halbfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (zurückgezogen)
 Choi Sol-gyu / Kim Won-ho (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Halbfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (1. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (2. Runde)
 Robin Tabeling / Selena Piek (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2023
Badminton 2023
Badmintonwettbewerb in Jakarta